Nocturnal peut désigner :
 Nocturnal, la dernière pièce de Varèse ;
 Nocturnal, un album du groupe The Black Dahlia Murder ;
 Nocturnal, un album du groupe Heltah Skeltah.